Лигист () — окружной центр в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Фойтсберг.  . Официальный код  —  61612.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вольфганг Маузер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 9 мест.
 Зелёные занимают 1 место.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Города Штирии